Pomatoceros indicus är en ringmaskart som först beskrevs av Daudin 1800.  Pomatoceros indicus ingår i släktet Pomatoceros och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
indicus